Кобылина — название населённых пунктов в России:

 Кобылина — до 1939 г. название деревни Береговая в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Кобылина — деревня на территории современного муниципального образования «Каменский городской округ» Свердловской области,  упразднена в 1962 г.

См. также 

 Кобылино